County Farm Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 County Farm Bridge (Dover, New Hampshire), NRHP-ID 75000237
 County Farm Bridge (Wilton, New Hampshire), NRHP-ID 81000070